Pfaffentaube steht für die Farbentauben:
 Sächsische Pfaffentaube (doppelkuppig)
 Süddeutsche Blasse, auch „einfachkuppige Pfaffentaube“